MAIET Entertainment è una casa di sviluppo sudcoreana, produttrice di videogiochi. È nota soprattutto per lo sviluppo dello sparatutto in terza persona GunZ: The Duel.

Secondo il sito ufficiale, il nome "MAIET" sarebbe la parola "TEAM" scritta al contrario, con l'aggiunta della lettera "I" che significherebbe "Innovation" (dall'inglese "innovazione"). L'azienda ha iniziato come un piccolo gruppo di cinque programmatori nel 1998, che poi hanno fondato e costituito un'intera società nello stesso anno.

Prodotti sviluppati

Note

Collegamenti esterni 
 

Aziende sudcoreane di videogiochi